Ligusticum athamanthicum är en flockblommig växtart som beskrevs av Johannes Michael Friedrich Adam och Dc. Ligusticum athamanthicum ingår i släktet strandlokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Strandlokor
athamanthicum